El nombre de Leonor de Guzmán puede aludir a alguno de las siguientes damas:

 Leonor de Guzmán (m. 1351). Amante del rey Alfonso XI de Castilla y madre del rey Enrique II de Castilla. 
 Leonor de Guzmán. Hija de Pedro Xuárez de Toledo y de María Ramírez de Guzmán y esposa de Pero López de Ayala.
 Leonor de Guzmán y Zúñiga, más conocida como Leonor de Zúñiga y Guzmán (c. 1472-1522). Hija de Pedro de Zúñiga y Manrique de Lara, conde de Ayamonte, y esposa de Juan Alonso de Guzmán, conde de Niebla y duque de Medina Sidonia.